Ольга Юрьевна Коротнико́ва (творческий псевдоним: Вио́р; ) — поэт, автор стихов и песен, член Союза писателей России с 2013 года.

Биография 
Родители: Юрий Дмитриевич Орлов и Екатерина Семёновна Орлова.

Дочь Серафима родилась в 1993 году в Санкт-Петербурге.

С 2008 года она также участвует в литературной среде (в том числе, 29 и 30 Конференция молодых писателей Северо-Запада при Союзе Писателей России, публикации в «Окно», «Параллели судеб», «Правый берег», «Молодой Петербург», «Творчество юных»). Выпустила 2 сборника стихов.

 1987 — Ольга Коротникова окончила СХПТУ № 11, получив среднее специальное образование по профессии ювелир.
 1987—2004 — в этот период Ольга Коротникова создавала ювелирные изделия на ЛПО «Русские самоцветы», в совместной российско-итальянской фирме «ЛеРо», фирме «Блеск», на ювелирном заводе «Каст».
 2004 — написана первая песня «До свидания, Питер». Она сразу получила одну из самых престижных песенных наград «Золотой граммофон».

Песня «Лебедь белая» написана почти сразу же и остаётся до сих пор одной из самых популярных песен на российской эстраде.

Стихи поэтессы стали пользоваться спросом у певцов и актёров.

Ольгой Виор написано более пятисот эстрадных песен, либретто и тексты двух детских мюзиклов, песни для фильмов:
 «Там, где живёт любовь»
 «Морские дьяволы» (сериал)
 «Начать сначала. Марта»
 «Под покровом Богородицы» (православный просветительский фильм)

В том же 2004 году Ольга решилась уволиться с работы и начать творческую деятельность. Она стала уделять большое внимание личному творческому росту по двум направлениям — поэзия и песенная поэзия. Начала заниматься в литературной студии «Приневье» под руководством Владимира Ильича Морозова.
Жанры песен на стихи Ольги Виор: поп, рок, шансон.

 2004 — принята в Российское авторское общество (РАО)
 2005 — литературный сотрудник журнала «Невский альманах»
 2006—2015 — автор и ведущая программы «Личность» на радио «Петербург»
 2007—2014 — руководство литературным объединением «Правый берег»
 2010 — в РАО зарегистрирован литературный псевдоним Виор
 2010—2012 — руководство молодёжной поэтической студией «Турмалин» при Союзе писателей России
 2010—2012 — автор и ведущая проекта «Арт-пикник с Ольгой Виор и Екатериной Асмус»
 2012 — принята в Санкт-Петербургский Союз литераторов
 2013 — принята в Союз писателей России
 2016 — мюзикл «Бал для Золушки» берёт в репертуар Первый академический музыкальный театр Республики Крым в городе Симферополь  (Мюзикл написан в соавторстве с Юлианой Донской и Юрием Баладжаровым)

Дополнительное образование — Литературные курсы в Институте культурных программ, курсы риторики в Учебном центре «Восхождение», «Школа малой прозы и поэзии» (Н. Гарбер, Москва).

Награды и премии 
 2004 — Фестиваль «Золотой граммофон» в Москве (Россия), песня «До свиданья, Питер!», исп. Ю.Михальчик
 2005 — Фестиваль «Золотой граммофон» в Москве.
 2005 — Фестиваль «Новые песни о главном» в Москве, песня «Лебедь белая», исп. Ю.Михальчик
 2006 — Фестиваль «Новые песни о главном» в Москве.
 2006 — лауреат фестиваля поэзии международного научно-культурного фестиваля «ЯгРА-2006»
 2007 — Фестиваль «Новые песни о главном» в Москве, песня «Такси», исп. Ю.Михальчик
 2007 — Лауреат литературно-музыкального Фестиваля «Встречи на Елагином» за лирические стихотворения
 2008 — Фестиваль «Лучшие песни», номинация «Автор года» в Москве.
 2009 — Фестиваль «Новая волна» в Москве, «Не обернусь, уходя», исп. И.Аллегрова
 2009 — имя Ольги Коротниковой (Виор) внесено в Швейцарскую энциклопедию успешных людей «Кто есть кто в России»
 2010 — Фестиваль «Золотой граммофон» в Москве, песня «Не обернусь, уходя», исп. И.Аллегрова
 2010 — Участие в международном конкурсе «Евровидение-2010»  (Песня, написанная для участия Белоруссии в Евровидении-2010, вышла в финал конкурса).
 2011 — Лауреат конкурса «Женщина года» в номинации «Культура» в Санкт-Петербурге.
 2012 — Лауреат конкурса «Земля. Театр. Дети» за мюзикл «Капризка — вождь Ничевоков» в городе Евпатория
 2015 — Лауреат конкурса «Песни победы» к 70-летию дня Победы в Великой Отечественной войне в городе Москва
 2015 — Лауреат конкурса «Детское Евровидение-2015»  (Песня «Летать» в исполнении Даши Ким вышла в финал конкурса).
 Благодарность от Министерства обороны России за песню «Дети против войны!»
 2017 — Лауреат двух театральных фестивалей «Золотой грифон» и «Арлекин».

Творчество

Библиография 
(сборники стихов)
 2006 — «Вечерняя река», издательство «Русь» СПб, тираж 300 экз.
 2007 — «Турмалин», издательство «Рикон» СПб, тираж 500 экз.
 2010 — «Лебедь белая», издательство «Альтер Эго» СПб, тираж 1000 экз.
 2012 — «Босиком по асфальту» издание Союза писателей СПб, тираж 2000 экз.
 2014 — «Оставаться собой», издательство «КМБХ» СПб, тираж 1000 экз.
 2015 — аудиокнига «Богема»  (стихи читает актриса и режиссёр Е. Шимилева, музыкальное оформление Петра Малаховского.  Альбом записан на студии Александро-Невской Лавры.)
 2016 — «Держусь за воздух», издательство «КМБХ» СПб, тираж 1000 экз.
 2017 — «Високосный год», издательство «ЦСЛК» СПб, тираж 1000 экз.

Издания 
в которых публикуются стихи Ольги Коротниковой (Виор) :
 «Аномалия» (Санкт-Петербург)
 «Правый берег» (Санкт-Петербург)
 «Слово поэта» (Санкт-Петербург)
 «Невский альманах» (Санкт-Петербург)
 «Параллели судеб» (Санкт-Петербург)
 «Встречи» (Санкт-Петербург)
 «Дорога» (Санкт-Петербург)
 «Огни гавани» (Санкт-Петербург)
 «Великий шёлковый путь» (Санкт-Петербург)
 «Окно» (Санкт-Петербург)
 «Душа на рифму не глядит» (Санкт-Петербург)
 «Параллели судеб» (Санкт-Петербург)
 «Шире круг» (Санкт-Петербург)
 «Гармония» (Санкт-Петербург)
 «Интеллигент» (Москва)
 «Россия глазами поэтов 2013» (Москва)
 «Под небом единым» (Финляндия)  и другие.

Поэтические антологии 
в состав которых входят стихи Ольги Коротниковой (Виор):
 «Аничков мост»
 «Поэтический форум»
 «Благословляю всё, что было»
 «Дайте Родину мою!»
 «Северные цветы»  и др.

Дискография 
 2005 — Ю.Михальчик — альбом «Если придёт зима»: песни «Лебедь белая», «Такси», «До свиданья, Питер!»
 2006 — Афина — альбом «Небо в октябре»: песни «Друзья», «Ты мой», «Кольцо», «Я ждала»
 2007 — Ю.Михальчик — альбом «Косы»: песни «Разве не было любви?», «Первое свидание», «Быстрей», «Верую»
 2007 — группа «Тутси» альбом «Капучино»: песня «Ромашки»
 2008 — Е.Ваенга — альбом "Клавиши: песня «Не любил»
 2009 — группа «Челси» — альбом «Точка возврата»: песня «Точка возврата»
 2009 — Л.Луста — альбом «Танцы на углях»: песни «Танцы на углях», «Вечер», «Свеча», «Элегия», «Старый театр», «Случай», «Утро», «Лабиринт», «Шахерезада», «Конь-время»
 2009 — Зара — альбом «Для неё»: песня «Ничья»
 2010 — Ю.Михальчик — альбом «Ретро-хиты»: песня «До свиданья, милый»
 2010 — И.Аллегрова — альбом «Эксклюзив»: песня «Не обернусь, уходя»
 2010 — Е.Ваенга — альбом «Лучшее»: песня «Не любил»
 2011 — Cергей Korone — альбом «Бескрайняя любовь»: песни «Не грусти», «Остров», «Без тебя», «Касабланка», «Не оставляй меня», «Бескрайняя любовь»
 2012 — Афина — альбом «Избранное»: песни «Друзья», «Ты мой», «Кольцо», «Я ждала»
 2013 — Н.Подольская — альбом «Интуиция»: песня «Жар-птица»
 2013 — Сергей Korone — альбом «Любовь всегда права»: песни «Марина», «Южный пляж», «Доченька», «Старинные друзья», «Мама», «За поворотом», «Грузия»
 2015 — Д.Ким — альбом «Звёздные дети»: песня «Летать»
 2015 — группа «Сурганова и оркестр» — альбом «#МИРУМИР»: песня «Воздух»

Наиболее известные песни 
 «До свидания, Питер!» (А.Яковель — О.Коротникова) исп. Ю.Михальчик
 «Такси» (А.Лунёв — О.Коротникова) исп. Ю.Михальчик
 «Лебедь белая» (Ю.Михальчик — О.Коротникова) исп. Ю.Михальчик
 «Не любил» (С.Аристов, Е.Ваенга — и О.Коротникова, Е.Ваенга) исп. Е.Ваенга
 «Верую» (Ю.Михальчик — О.Коротникова) исп. Ю.Михальчик
 «Разве не было любви» (С.Кокая — О.Коротникова) исп. Ю.Михальчик
 «Первое свидание» (С.Кокая — О.Коротникова) исп. Ю.Михальчик
 «До свиданья, милый» (Т.Кутуньо — О.Коротникова) исп. Ю.Михальчик
 «Не обернусь» (С.Аристов — О.Коротникова) исп. И.Аллегрова
 «Жар-птица» (С.Аристов — О.Коротникова) исп. Н.Подольская
 «Воздух» (В.Тхай, С.Сурганова — О.Виор) исп. гр."Сурганова и оркестр"
 «Колыбельная» (Д.Чистяков — О.Виор) исп. Х.Зайфиди («Ninna Nanna» перевод на итальянский язык Ferruccio Fenetti)

Артисты-исполнители 
 Аллегрова Ирина
 Афина
 Ваенга Елена
 Валерия
 «ДеКамерон» (группа)
 Зара
 Зайфиди Христина
 Луста Лариса
 Михальчик Юлия
 Ортман Ирина
 Подольская Наталья
 Сергей Korone
 «Сурганова и оркестр» (группа)
 «Челси» (группа)
 «Ажур» (группа) и многие другие.

Примечания

Ссылки 
 Публикация об Ольге Виор на сайте «Дом писателя» Санкт-Петербург
 Публикация об Ольге Виор на сайте Санкт-Петербургского Союза литераторов (СПСЛ)
 Ольга Виор о великой роли поэзии
 Стихи Ольги Виор
 СТИХИ Ольги Виор на ЛитБук. Под небом единым, № 6
 Страница автора (Ольга Виор)
 Электронная библиотека: книга «Лебедь белая»
 Ольга Коротникова в Реестре Российских правообладателей РАО
 Интервью «То, что делает вас неповторимым!» в Арт-журнале «Солнечный город Люстгальм», интервью с творцами и мастерами
 «Светская жизнь на Неве», Поэтический вечер Ольги Виор «Оленьими тропами»
 Ольга Виор. То, что делает вас неповторимым!
 Презентация книги «Не прерывать полёт!»
 Творческая встреча с Петербургским поэтом

Рецензии, отзывы 
 Рецензии, полученные автором Ольга Виор
 Невский альманах: Отзыв на книгу стихов «Турмалин»
 Невский альманах № 3(52) 2010: Отзыв на сборник стихов «Лебедь белая»
 [libking.ru/books/poetry-/poetry/674430-olga-vior-lebed-belaya.html Поэты о поэте]

Члены Союза писателей России
Российское авторское общество